bzq – codice ISO 639-3 della lingua buli (Indonesia)